dr. Hermanus Johannes Lovink (1866-1938), Nederlands parlementariër en burgemeester
 Hendrik Jan Lovink (1973), Nederlands muzikant

Zie ook:
 Lovink, doorverwijspagina